Лукьянов, Алексей Власович (1906—1974) — Герой Советского Союза.
 Лукьянов, Алексей Миронович (1910—1991) — советский эрзянский поэт, прозаик, журналист, военный корреспондент.
 Лукьянов, Алексей Сергеевич (род. 1974) — русский поэт и писатель-фантаст.